Чемпионат мира по борьбе 2006 года проходил с 25 сентября по 1 октября в городе Гуанчжоу (Китай).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Сентябрь 2006 года
Октябрь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Гуанчжоу
Международные соревнования по борьбе в Китае